Cosmas (forme grecque de Côme, en alphabet grec Κοσμᾶς, dérivé du grec κόσμος, bon ordre) peut faire référence à :
 Cosmas , patriarche de Constantinople de 1075 à 1081 ;
 Cosmas II Atticus, patriarche de Constantinople ;
 Cosmas III de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1714 à 1716 ;
 Cosmas Indicopleustès, parfois dénommé Cosmas d’Alexandrie, marchand, voyageur et géographe grec du  ; 
 Cosmas de Maïouma, évêque et hymnographe gréco-palestinien du  ;
 Cosmas Vestitor, écrivain religieux byzantin de la fin du  ;
 Cosmas le prêtre, ecclésiastique bulgare du , auteur d'un Traité contre les Bogomiles ;
 Cosmas de Prague, ecclésiastique, écrivain, historien et chroniqueur bohémien ;
 Cosmas Damian Asam, sculpteur et peintre allemand du baroque tardif ;
 Cosmas Shi Enxiang, évêque chinois et figure de l'opposition au régime communiste.

Voir aussi